Безотцовщина (фильм, 1976) — художественный фильм, СССР, 1976 год. Режиссёр — Владимир Шамшурин.
 Безотцовщина (фильм, 2011) — художественный фильм, Австрия, 2011 год. Режиссёр — Мари Крейцер.